Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 6-4, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (quarti di finale)
 Cyril Suk /  Laurie Warder (secondo turno)

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (campioni)
 Wayne Ferreira /  Mark Kratzmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1993